Fontanile ima više značenja:
 Fontanile, Alessandria
 Fontanile, Asti
 Fontanile, Cuneo
 Fontanile, Varese